HMS Nestor steht für folgende Schiffe der Royal Navy:

 HMS Nestor (1915), Zerstörer der Admiralty-M-Klasse, 1916 versenkt
 HMAS Nestor (G02), Zerstörer der N-Klasse, 1942 versenkt